Die Abkürzung ZVV steht für verschiedene Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs in Deutschland und der Schweiz:
Zweckverband ÖPNV Vogtland in Thüringen und Sachsen, Deutschland
Zürcher Verkehrsverbund im Kanton Zürich und angrenzenden Gebieten

ZVV ist die Abkürzung für: 
Zeitverschiebungsverfahren ein Laser gestütztes Messverfahren siehe Time-Shift (Messverfahren)

 
ZVV